W Rumunii
 Secuieni – gmina w okręgu Bacău
 Secuieni – gmina w okręgu Harghita
 Secuieni – wieś w okręgu Bacău, w gminie Secuieni
 Secuieni – wieś w okręgu Harghita, w gminie Secuieni